Транси́вер (, от слов  — передатчик и  — приёмник) — приёмопередатчик.
 Кодек — устройство или программа, способная выполнять преобразование данных или сигнала.
 Модем — устройство-преобразователь входного информационного сигнала.
 Сетевой приёмопередатчик — устройство, применяющееся в компьютерных сетях и автоматизации.
 Трансиверная радиостанция — радиостанция, совмещающая в одной схеме радиоприемник и радиопередатчик.